Toya Sp. z o.o. – polski operator telewizji kablowej
 TV Toya – polska lokalna stacja telewizyjna, należąca do Toya Sp. z o.o.
 Toya SA – polski producent narzędzi